Burak és un cavall mitològic que apareix a la tradiciَó islàmica i s'utilitza com a nom d'homes en turc. Persones amb el nom Burak inclouen:

Persones actuales 
 Burak Fırat - jugador d'escacs turc
 Burak Yılmaz - jugador de futbol turc

Persones històriques 
 Burak Hadjib, primer emir kutlughkhànida de Kirman
 Burak Khan, kan de Txagatai